I3 puede referirse a:
 Core i3,  línea de microprocesadores Intel.
  i3 Aquarii, estrella variable en la constelación de Acuario.
 i3 (gestor de ventanas).
 BMW i3, vehículo eléctrico de BMW